Ро́берт Хиггс (, род. 1 февраля 1944) — старший научный сотрудник Независимого института (Independent Institute) и редактор ежеквартального журнала Independent Review.

Является американским экономистом Австрийской школы и либертарианским анархистом. В своих работах по экономике и экономической истории чаще всего рассматривал причины, средства и эффекты правительственного роста.

Биография 
Окончил Университет Сан-Франциско, доктор философии университета Джонса Хопкинса.

Основной вклад в науку 
Роберт Хиггс продемонстрировал в своей книге «Кризис и Левиафан: Поворотные моменты роста американского правительства» рост государственного сектора и эффект храповика в форме тезиса Хиггса:
 Государственный сектор экономики активно растёт в период кризисов (в период войн или депрессий), а после их окончаний сжимается, но не до первоначального уровня.

Библиография 
 Хиггс Р. Кризис, разрастание государства и идеологические сдвиги (англ. Bigger Government, and Ideological Change Two Hypotheses on the Ratchet Phenomenon, 1985)
 Хиггс Р. Кризисы и квазикорпоративная политика в истории США, 2009 (англ. Crisis and Quasi-Corporatist Policy-Making: The U.S. Case in Historical Perspective)
 Хиггс Р. Кризис и Левиафан: Поворотные моменты роста американского правительства — М.: ИРИСЭН, Мысль, 2010. — 500 с. — ISBN 978-5-91066-039-1 (англ. Crisis and Leviathan: Critical Episodes in the Growth of American Government, 1987)
 Хиггс Р., Хиггс Б. Э. Сострадание (англ. Compassion — a Critical Factor for Attaining and Maintaining a Free Society, 2015)

Примечания 

Деятели либерализма
Анархо-капиталисты
Либертарианцы США
Институт Мизеса
Преподаватели Сиэтлского университета
Преподаватели Колледжа Лафайет